est un mot anglais pour désigner la fréquence de diffusion d'une chanson ou d'une quelconque œuvre musicale.

Airplay peut désigner :
 Airplay, un album musical du groupe Point Blank.

AirPlay peut désigner :
 AirPlay, un protocole Wi-Fi créé par Apple qui permet de partager des contenus (vidéos, musiques, images) présents sur un iPhone, un iPod, un iPad ou un Mac vers une télévision ou une chaîne hi-fi.